Dies ist eine Liste von Sternen im Sternbild Achterdeck des Schiffs (lat. Puppis). Aufgelistet sind die mit bloßem Auge sichtbaren Sterne und einige weitere mit Besonderheiten.

Quelle 
 HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index in der VizieR-Datenbank.
  Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed.     (Hoffleit+, 1991) in der VizieR-Datenbank.

Sternbild Achterdeck des Schiffs
!